УЕФА Лига шампиона 1998/99. је 44. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 7. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Финале је одиграно 26. маја 1999. на Ноу кампу у Барселони, где је Манчестер јунајтед са 2:1 победио Бајерн Минхен након великог преокрета у надокнади времена. Бајерн Минхен је водио свих 90 минута са 1:0, да би Манчестер јунајтед са два гола у првом и трећем минуту надокнаде времена победио и тако освојио свој други трофеј Купа шампиона (први у сезони 1967/68). Освајач Лиге шампиона из претходне сезоне, Реал Мадрид, је испао у четвртфиналу, где је у двомечу поражен од кијевског Динама.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 22. јула, а реванши 27/29. јула 1998. 

|}
1 Динамо Тбилиси победио службеним резултатом 3:0.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 12. августа, а реванши 26. августа 1998. Поражени из другог кола квалификација су такмичење настављали у првом колу УЕФА купа.

|}

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 16. септембра до 9. децембра 1998. Пролаз у четвртфинале поред победника група обезбеђивала су још два најбоља другопласирана тима.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Рангирање другопласираних екипа

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 3. марта, а реванши 17. марта 1999.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 7. априла, а реванши 21. априла 1999.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1998/99.
 УЕФА куп 1998/99.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Сезона 1998/99. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1998/99.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1998/99. у УЕФА такмичењима